Komet Mrkos je lahko eden izmed naslednjih kometov:
 C/1947 Y1 (druge oznake 1948 II, 1948a)
 C/1952 H1 (druge oznake 1952 V, 1952c)
 C/1952 W1 (druge oznake 1953 II, 1952f)
 C/1955 L1 (druge oznake 1955 III, 1955e)
 C/1956 E1 (druge oznake 1956 III, 1956b)
 C/1957 P1 (druge oznake 1957 V, 1957d)
 C/1959 X1 (druge oznake 1959 IX, 1959j)

Znan je tudi periodični Komet Mrkos:
 124P/Mrkos (druge oznake 124P/1991 F1, 1991 IV, 1991k, 124P/1995 S3)

Komet Mrkos se lahko nanaša tudi na enega izmed naslednjih kometov:
 Komet Honda-Mrkos-Pajdušáková (druge oznake 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, 45P/1948 X1, 1948 XII, 1948n, 45P/1954 C1, 1954 III, 1954a, 1964 VII, 1964d, 1969 V, 1969e, 1974 XVI, 1974f, 1980 I, 1980c, 1985 III, 1985c, 1990 XIV, 1990f)
 Komet Kowal-Mrkos (druge oznake 143P/Kowal-Mrkos , 143P/1984 H1, 1984 X, 1984n, 143P/1984 JD, 1984 X, 1984n, 143P/2000 ET90)
 Komet Mrkos-Honda (druge oznake C/1953 G1, 1953 III, 1953a)
 Komet Pajdušáková-Mrkos, (druge oznake C/1948 E1, 1948 V, 1948d)
 Komet Perrine-Mrkos, (druge oznake 18D/1896 X1, 18D/Perrine-Mrkos , 1896 VII, 1896g, 18D/1909 P1, 1909 III, 1909b, 18D/1955 U1, 1955 VII, 1955i, 1962 I, 1961h, 1968 VIII, 1968h)